Leandro Valle kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Leandro Valle, Durango, Rodeo, 
 Leandro Valle, Hidalgo, San Salvador, 

Robotskapade Mexikoförgreningar